Hlinaia, comune della Moldavia nel distretto di Edineț
Hlinaia, comune della Moldavia nel distretto di Slobozia in Transnistria
Hlinaia, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol in Transnistria